Andrews kan syfta på:

 Andrews (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Antarktis 

 Andrews (udde), 
 Mount Andrews, berg,

Australien 

 Andrews, South Australia,

USA 

 Andrews, Florida, Levy County, 
 Andrews, North Carolina, ort, Cherokee County, 
 Andrews, South Carolina, ort, Williamsburg County, 
 Andrews, Indiana, Huntington County, 
 Andrews, Texas, countyhuvudort, Andrews County, 
 Andrews Air Force Base, flygbas, Maryland,

Se även
Andrews County

Se även
St Andrews